Бёрнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бёрнер, Жаклин (род. 1965) — восточногерманская конькобежка, чемпионка мира 1989 года, олимпийская чемпионка 1992 года на 1500 метров.
 Бёрнер, Карл (1880—1953) — немецкий ботаник, зоолог, лесовод, фермер и винодел.